Miejscowości w USA:
 Waukesha – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
 Waukesha – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Gminy w USA:
 Waukesha (ang. Waukesha Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Waukesha (ang. Waukesha County) – w stanie Wisconsin